Irma désigne notamment :

Sigles 
 Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles ;
 Institut de recherche mathématique avancée, à Strasbourg ;
 Irish Recorded Music Association, une association qui défend les intérêts de l'industrie du disque en Irlande ;
 Institut des risques majeurs basé à Grenoble ;
 IRMA, système d'analyse de la mobilité en région Bruxelles Capitale ;
 Indicateur Radar de Mouvement d'Aéronefs : système de visualisation radar utilisé en contrôle aérien d'approche en France (sauf Paris CDG).

Prénoms 
 
 Irma, un personnage des Aventures de Tintin et Milou ;
Irma Baltuttis (1920-1958), chanteuse allemande ;
Irma Mico (1914-2022), résistante française :

Pseudonyme 

 Irma Pany dite Irma (née en 1988), chanteuse camerounaise.

Toponymes 

 Irma, un village canadien ;
 Irma, une commune italienne de la province de Brescia, Lombardie ;
 , une communauté américaine (Wisconsin).

Titres

Divers 
 (177) Irma, un astéroïde ;
 Irma, la lettre I de l'alphabet radio français ;
 Ouragan Irma en .

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français
Nom théophore
Éponyme d'un objet céleste